Gustaw Orlicz-Dreszer (1889-1936) – polski generał brygady
 Helena Orlicz-Garlikowska (1876-1934) – polska artystka dramatyczna (w latach 1896—1900), powieściopisarka i tłumaczka 
 Kazimierz Orlicz (1899-1945) – polski inżynier
 Tomasz Orlicz (ur. 1950) – dziennikarz
 Władysław Orlicz (1909-1990) – matematyk
 Zofia Orliczowa (1898-1999) – nauczycielka